Marca deportiva: Nike
 Uniforme titular: Camiseta blanca, pantalón azul marino, medias azul marino.
 Uniforme alternativo: Camiseta negra, pantalón negro, medias negras.

Evolución

Titular

Visitante

Tercera

Patrocinadores

Referencias 

Tottenham Hotspur Football Club
Tottenham